Ла Мендоза има више значења:

 Ла Мендоза (Чанал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Мендоза (Сан Фелипе Техалапам), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Мендоза (Котастла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Мендоза (Соледад де Добладо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику